Gofred de Prato, fill d'Albert II de Prato, fou comte de Prato. És esmentat a donacions i actes el 1092 (essent infant), 1143 i 1145. Es va fer religiós i des del 1113 fou bisbe de Florència.

Bisbes italians
Comtes de Prato